Сакэу:

 Сакэу — провинция в восточной части Таиланда.
 Сакэу — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.